Igreja Presbiteriana na Coreia (Koryo) (1976-2015) - denominação formada em 1976, por um grupo dissidente da Igreja Presbiteriana na Coreia (Kosin), que voltou a se unir a esta denominação em 2015
Igreja Presbiteriana na Coreia (Koryo) (1992) - denominação formada em 1992, por um grupo dissidente da Igreja Presbiteriana na Coreia (Kosin), anteriormente Igreja Presbiteriana na Coreia (KoRyuGaeHyuk)
Igreja Presbiteriana na Coreia (Koryo) - Presbitério do Sul de Seul - denominação formada em 2013, por um grupo dissidente da Igreja Presbiteriana na Coreia (Koryo) (1976-2015), que se uniu a Igreja Presbiteriana na Coreia (Koryo) (1992) em 2019